L'édition 2021 du tournoi de tennis de Cabo San Lucas se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Sebastian Korda, de l'Australien James Duckworth, de l'Argentin Guido Pella, des Biélorusses Egor Gerasimov et Ilya Ivashka, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Colombien Daniel Elahi Galán, du Français Adrian Mannarino, du Lituanien Ričardas Berankis et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Peter Gojowczyk, Yasutaka Uchiyama, Alex Bolt, Evgeny Donskoy, Sebastian Ofner, Brandon Nakashima, Emilio Gómez, Jeffrey John Wolf, Jurij Rodionov et Elias Ymer.

Pendant le tournoi 
Classé  mondial, le Britannique Cameron Norrie se qualifie pour sa quatrième finale ATP de la saison après les tournois d'Estoril, de Lyon et du Queen's. Il n'en a remporté aucune sur les trois disputées.

Âgé de 19 ans, Brandon Nakashima ( mondial), se qualifie pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi ATP après avoir notamment éliminé 3 têtes de série : Sam Querrey, Jordan Thompson et John Isner.

Lauréats 
Le Britannique Cameron Norrie remporte le tournoi en battant en finale Brandon Nakashima. Il s'agit du  titre de sa carrière en simple.

En double, Hans Hach Verdugo et John Isner décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Hunter Reese et Sem Verbeek. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cabo San Lucas
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cabo San Lucas
ATP 2021
Sport au Mexique en 2021
Tennis en juillet 2021